Sean Williams peut désigner :
 Sean Williams (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 Sean Williams (1967-), écrivain américain.